Дуркович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дуркович, Антон (17 мая 1888, Бад-Дойч-Альтенбург — 20 декабря 1951, Сигету-Мармацией) — епископ, мученик, блаженный Ри́мско-католи́ческой церкви.
 Дуркович, Владимир (6 ноября 1937, Джяковица — 22 июня 1972, Сьон) — югославский футболист, олимпийский чемпион и вице-чемпион Европы.